Sundius är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Agathon Sundius
Herman Sundius
Johan Sundius
Nils Sundius
Nils Johan Sundius
Peter Sundius
Petter Georg Sundius
Sune Sundius
Sven Sundius